Луиджи Факта (; 1 сентября 1861, Пинероло, Пьемонт — 5 ноября 1930, Пинероло, Пьемонт) — итальянский политик и государственный деятель, возглавлял кабинет министров Италии с 26 февраля 1922 года по 31 октября 1922 года. Он был последним председателем Совета министров Италии до насильственного захвата государственной власти фашистами под руководством Бенито Муссолини, в результате так называемого «Марша на Рим».

Луиджи Факта вошел в политику в 1892 году как член либеральной партии парламента от Пинероло. Это депутатское кресло он занимал в течение тридцати лет. Он работал почти непрерывно в течение этого времени в различных коалиционных правительствах, в различных кабинетах министров. С 1910 по 1914 год и с 1919 по 1920 год Факта исполнял обязанности министра финансов Италии.

С началом Первой мировой войны Луиджи Факта активно ратовал за нейтралитет Италии, но после того, как королевство вступило в войну, он изменил своё мнение. Сын Луиджи погиб во время боевых действий, и Факта, говорил, что он гордится тем, что его сын принёс в жертву собственную жизнь во имя своей страны.

В феврале 1922 года, Факта был назначен премьер-министром и сформировал собственный кабмин. Италию в то время потрясали волнения инициируемые фашистами во главе с Бенито Муссолини. Когда чернорубашечники начали «Марш на Рим», король Виктор Эммануил III отказал Луиджи Факта в поддержке, хотя итальянская армия была готова подавить фашистский путч. Время было упущено и у власти встал Муссолини, провозгласивший себя диктатором.

Факта не стал открыто выступать против Муссолини и потому стал сенатором в 1924 году.

Скончался Луиджи Факта 31 октября 1930 года в своём родном городе Пинероло.

Примечания

Литература 
 FACTA, Luigi.
 Использованы материалы англоязычного, немецкоязычного и италоязычного разделов Википедии.

Ссылки 
 Carsten, Francis L. The rise of fascism (2nd ed., 1st paperback printing. ed.). Berkeley: University of California Press. 1982. p. 62. ISBN 9780520046436.

Премьер-министры Италии
Министры внутренних дел Италии
Журналисты Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Сенаторы Итальянского королевства
Выпускники Туринского университета